Дивізіон 2: 1948–49 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» ІФ (Стокгольм) і Кальмар ФФ, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північно-східна група 1948–49 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||17||1||0||64||16||+48||35
|-  
|2||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||8||4||6||42||33||+9||20
|-
|3||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||8||3||7||47||37||+10||19
|-  
|4||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||8||3||7||37||47||-10||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||6||5||7||28||34||-6||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||7||2||9||44||35||+9||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||7||2||9||30||36||-6||16
|-
|8||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||6||2||10||26||43||-17||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||5||3||10||30||40||-10||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||4||3||11||23||46||-23||11
|}

Південно-західна група 1948–49 

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||10||5||3||36||27||+9||25
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||9||4||5||42||35||+7||22
|-
|3||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||8||5||5||40||35||+5||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||7||6||5||30||23||+7||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Роо ІФ
|18||7||6||5||40||36||+4||20
|-
|6||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||8||3||7||44||23||+21||19
|-
|7||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||8||2||8||44||34||+10||18
|-  
|8||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||6||5||7||28||34||-6||17
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||4||2||12||22||48||-26||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||3||2||13||24||55||-31||8
|}

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1948 у Швеції
1949 у Швеції